Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2004, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 6 вересня 2002 по 11 жовтня 2003.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 

(*) Шведам зараховано поразку 3-0.

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9 

(*) Азербайджану зараховано поразку 3-0.

Група 10 

(*) Ірландії зараховано поразку 3-0.

Збірні, що посіли 2 місця у групах

Плей-оф 
Матчі пройшли 14 та 15 листопада, матчі-відповіді 18 та 19 листопада 2003.

|}

Посилання 
 ЧЄ U-21 на сайті uefa  
 Результати на rsssf.com  

2004
2002 у футболі
2003 у футболі